Sezon 2011 Formuły 2 – trzeci sezon tej serii wyścigowej po jej reaktywacji w 2009 roku. Od tego sezonu Formuła 2 nie towarzyszy już serii WTCC. Sezon składa się z ośmiu dwu wyścigowych rund. Sezon rozpoczął się 16 kwietnia na torze Silverstone Circuit, a zakończył 30 października na torze Circuit de Catalunya.

Kierowcy

Kalendarz

Rezultaty wyścigów

Zobacz też 
 Formuła 1
 Seria GP2
 Seria GP3

Przypisy 

2011 w sportach motorowych
Sezony Formuły 2